Jakšić, naselje i općina u Hrvatskoj
Jakša (plemstvo), hrvatska plemićka obitelj
Jakšiči, naselje u slovenskoj općini Kostelu
Jakšići, naselje u Hrvatskoj u sastavu Grada Vrbovskog